Президентские выборы прошли в Центральноафриканской республике 19 сентября 1999 года. В них приняли участие 10 кандидатов, в том числе 2 бывших президента и два бывших премьер-министра.По окончании голосования явка избирателей составляла 59,1%. Анж-Феликса Патассе был вновь избран в первом туре с большинством 51,63% и 517,993 голосов. 

Из 1,7 миллиона зарегистрированных избирателей почти 1 миллион пришли на избирательные  19 сентября, на которых победил уходящий в отставку президент Анж-Феликс Патассе, набравший 51,6% голосов, сообщила Миссия ООН в ЦАР (MINURCA) с ссылкой на официальные результаты конституционного суда Банги. Противостоящие президенту кандидаты показали следующие результаты: Андре Колингба 19,3%; Дэвид Дако 11,1%; Абель Гумба 6%; Анри Пузер 4,1%; Жан-Поль Нгупанд: 3,1%; Энок Дерант Лаку 1,3% Чарльз Масси 1,3% Фидель Нгуанджика 0,9% и Жозеф Абосоло 0,8%. 

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан еще раз подчеркнул «мирный и ответственный подход», с которым народ Центральной Африки участвовал в президентских выборах. В заявлении ООН сообщается, что Кофи Аннан надеется, что теперь правительство и оппозиция найдут «наилучшие возможные средства для совместной работы в духе национального примирения в интересах консолидации мира и развития страны». Анж-Феликс Патассе из Движения за освобождение центральноафриканского народа получил 37,3 балла сто поданных голосов, Абель Гумба из группы «Концерт демократических сил» (CFD), 21,7 балла. cent, Дэвид Дако из Движения за демократию и развитие (MDD), 20,1 стр. цент и Андре Колингба из Центральноафриканского демократического собрания (RDC), 12,1 стр. цент ( там же , ОИС 19 августа 1999 г., часть I).

Остальные четыре кандидата, а именно Энох Дерант Лаконе из Социал-демократической партии (СДП), Тимоти Малендома из Гражданского форума (ФК), Франсуа Бозизе Ендивонда, независимый кандидат и Рут Роллан из Центральноафриканской республиканской партии (КНР), соответственно получили 2,4 балла. . цент, 2,0 п. цент, 1,5 п. цент, и 1,0 п. сто поданных голосов ( Кесингс, август 1993 г., 39583).

Во втором туре, состоявшемся 19 сентября 1993 г., явка составила всего 56,05%. цент против 68,47 р. сотня в первом туре (ОИС ​​19 августа 1999 г., часть I). Анж - Феликс Патассе был избран с более чем 52% голосов. 100 поданных голосов, а Абель Гумба набрал около 45%. сто голосов ( там же ; Europa 2000 2000, 900; Kessing's Sept. 1993, 39624).

Что касается выборов в законодательные органы, MLPC получила 34 из 85 мест в Национальном собрании, RDC - 13, Патриотический фронт за прогресс (FPP) и Либерально-демократическая партия (PLD) - по 7 мест, а Альянс за демократию. и Progress (ADP) и Движение за демократию и развитие (MDD) получили по 6 мест (OIF 19 августа 1999 г., часть I; Africa Research BulletinОктябрь 1993 г., 11176). Национальное собрание (Национальное собрание) и Социал-демократическая партия (СДП) избрали по три члена каждая: Движение за социальную эволюцию Черной Африки (MESAN), Гражданский форум, Центральноафриканскую республиканскую партию (КНР), Движение за Демократия и Центральноафриканская партия возрождения и эволюции получили по одному месту, а также были избраны два независимых члена парламента ( Africa Research Bulletin Oct. 1993, 11176).

Результаты

Примечания 

Центральноафриканская Республика
Выборы в Центральноафриканской Республике
1999 год в Центральноафриканской Республике
Сентябрь 1999 года